Humboldtbrücke ist der Name von Brücken in
 Hamburg, siehe Liste von Brücken in Hamburg#H
 Osnabrück, siehe Osnabrück Hauptbahnhof#Humboldtbrücke
 Potsdam, siehe Liste der Brücken über die Potsdamer Havel